Parisch hat folgende Bedeutungen:
 Adjektiv zur Kykladeninsel Paros
 Parisch (Baschkortostan), Dorf der autonomen Republik Baschkortostan, Russland
 Parisch (Russland), ein Dorf in der Oblast Tscheljabinsk in Russland

Parisch ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Parisch (1885–1968), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler

Siehe auch:
 Parish (Begriffsklärung)